

Казанське — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область

Казанське — село, районний центр, Тюменська область
 Казанське — село, Сернурський район, Марій Ел
 Казанське — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Казань (значення)